Artykuł przedstawia listę wyemitowanych odcinków serialu 39 i pół.

Przypisy

Bibliografia 
 Wszystkie odcinki serialu w serwisie Player.pl

Listy odcinków seriali telewizyjnych